Sari-Gol ili Sarigol se može odnositi na:
 Sarıgöl, turski grad u pokrajini Manisa
 Sarıgöl (Ankara), tursko naselje u pokrajini Ankara
 Sarıgöl (Tokat), tursko naselje u pokrajini Tokat
 Sarıgöl (Samsun), tursko naselje u pokrajini Samsun
 Sarıgöl Tepesi, turska planina u pokrajini Kilis
 Sarigol (Grčka), jezero u Grčkoj
 Sarigol (Makedonija) ili Sariđol, naselje u Makedoniji
 Sari-Gol (Jecheon), južnokorejsko naselje u okrugu Jecheon u pokrajini Sjeverni Chungcheong
 Sari-Gol (Chungju), južnokorejsko naselje u okrugu Chungju u pokrajini Sjeverni Chungcheong
 Sari-Gol (Yeongdeok), južnokorejsko naselje u okrugu Yeongdeok u pokrajini Sjeverni Gyeongsang
 Sari-Gol (Pohang), južnokorejsko naselje u okrugu Pohang u pokrajini Sjeverni Gyeongsang
 Sari-Gol (Sabalan), iransko jezero podno Sabalana u Ardabilskoj pokrajini
 Kuh-e Šamšir Tig Sari-Gol, iranska planina u Sjevernom Horasanu
 Kuh-e Sari-Gol-Dagi, iranska planina u Ardabilskoj pokrajini